Pavlovo – antico nome di Pavlovskij Posad
 Pavlovo – località dell'Oblast' di Kirov
 Pavlovo – città dell'Oblast' di Leningrado
 Pavlovo – località dell'Oblast' di Nižnij Novgorod

Pagine correlate 

 Pavlov
 Pavlova (disambigua)